De Vries Lentsch ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gerard de Vries Lentsch (1883–1973), niederländischer Segler
 Willem de Vries Lentsch (1886–1980), niederländischer Segler
 Wim de Vries Lentsch (1919–2007), niederländischer Segler

Siehe auch:
 De Vries